Mortifikation (von lateinisch mors ‚Tod‘, und facere ‚tun‘) bezeichnet:
 Kränkung, emotionale Verletzung
 Abtötung der Begierden in der Askese
 mortificatio („Tötung“) in der Alchemie (Umwandlung von „lebendigem“ Quecksilber)
 Mortifikation (Soziologie), Anpassung an neue soziale Rollen
 Mortifikation, Tilgung einer finanziellen Schuld; siehe Amortisation

Siehe auch:
 Mortification, australische Band